

Населені пункти та їхні частини
 Константинів (Константинув) — гміна в Більському повіті Люблінського воєводства
 Константинів (Константинув) — село в гміні Константинів Більського повіту Люблінського воєводства
 Константинув — село в гміні Біла-Равська Равського повіту Лодзинського воєводства
 Константинув — село в гміні Нова Бжезниця Паєнчанського повіту Лодзинського воєводства
 Константинув — село в гміні Бедльно Кутновського повіту Лодзинського воєводства
 Константинув — село в гміні Мнішкув Опочинського повіту Лодзинського воєводства
 Константинув — село в гміні Коцежев-Полудньови Ловицького повіту Лодзинського воєводства
 Константинув — село в гміні Рибно Сохачевського повіту Мазовецького воєводства
 Константинув — село в гміні Ґомбін Плоцького повіту Мазовецького воєводства
 Константинув — село в гміні Лелюв Ченстоховського повіту Сілезького воєводства
 Константинув — село в гміні Крамськ Конінського повіту Великопольського воєводства
 Константинув — частина міста Люблін в Люблінському воєводстві
 Константинув — частина міста Любартів у Любартівському повіті Люблінського воєводства
 Константинув — частина міста Сосновець в Сілезькому воєводстві
 Константинув — частина села Цесінув-Ляс у гміні Блендув Груєцького повіту Мазовецького воєводства
 Константинув — частина села Козярня в гміні Кшешув Ніжанського повіту Підкарпатського воєводства
 Константинув — частина села Войновиці в гміні Іваніська Опатовського повіту Свентокшиського воєводства
 Константинув — колонія в гміні Масловіце Радомщанського повіту Лодзинського воєводства

Примітки